Il doppio dell'International Women's Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Svetlana Černeva e Larisa Neiland erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, la Parkhomenko con Leila Meskhi e la Savchenko con Nataša Zvereva.

La Meskhi e la Parkhomenko hanno perso nel 2º turno contro Belinda Cordwell e Dianne van Rensburg.

La Savchenko e la Zvereva hanno perso in semifinale contro Eva Pfaff e Elizabeth Smylie.

Eva Pfaff e Elizabeth Smylie hanno battuto in finale 6–3, 7–6 Belinda Cordwell e Dianne van Rensburg.

Teste di serie

 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (secondo turno)
 Lori McNeil /  Betsy Nagelsen (quarti di finale)
 Gigi Fernández /  Catherine Suire (semifinali)
 Eva Pfaff /  Elizabeth Smylie (campionesse)

 Elise Burgin /  Robin White (secondo turno) 
 Katrina Adams /  Zina Garrison (secondo turno) 
 Rosalyn Fairbank /  Wendy Turnbull (quarti di finale) 
 Leila Meskhi /  Svetlana Černeva (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

International Women's Open 1988